Wangdian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangdian (socken i Kina, Guangxi), 
 Wangdian (socken i Kina, Henan), 
 Wangdian (socken i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar